

Geografia 
 Küpper – affluente di destra del fiume Neiße, in Polonia

Persone 
 Annelies Kupper – soprano tedesca
 Hansi Küpper – giornalista tedesco
 Martin Kupper – discobolo estone